Caprese – Ciò che ha a che fare con il comune o l'isola di Capri
Caprese – Nativo del comune o dell'isola di Capri
Luna caprese – Canzone napoletana del 1954
Caprese – piatto unico o secondo piatto a base di mozzarella, pomodoro e basilico, originario di Capri
Torta caprese – torta con cioccolato e mandorle, lontana e vaga imitazione della viennese Torta Sacher
Caprese Michelangelo – comune italiano della Toscana